Le terme salope se retrouve dans :
 Salop(e), une chanson du groupe Therapie Taxi sortie en 2016.
Crève salope, une chanson de Renaud ;
 Les Vieilles Salopes, un groupe punk français ;
 le Manifeste des 343 surnommé « manifeste des  », une pétition de 1971, signée par  affirmant s'être fait avorter.
 Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique, un film documentaire canadien réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist.

Plus particulièrement, il existe l'expression Marie-salope qui désigne une fille de mauvaise vie et que l'on trouve dans :
 une marie-salope, un bateau destiné à recevoir les vases et sables extraits par dragage ;
 la Marie-salope, le cocktail Bloody Mary selon son nom francisé en argot.

Voir aussi